Il termine Daylight (in lingua inglese luce del giorno), può riferirsi a:

Musica 
Daylight  – album dei Aesop Rock. 
Daylight  – album dei Needtobreathe.
 Daylight - album di Parov Stelar.
Daylight  – album di Duncan Sheik. 
Daylight  – canzone di Bobby Womack, reinterpretata da Kelly Rowland.
 Daylight  – canzone degli Asia dall'album Alpha. 
 Daylight  – canzone dei Coldplay dall'album A Rush of Blood to the Head.
Daylight  – canzone dei Maroon 5 dall'album Overexposed.
Daylight Records  – casa discografica statunitense.

Cinema 
Daylight – film del 1914 diretto da Tom Ricketts 
 Daylight - Trappola nel tunnel – film del 1996 diretto da Rob Cohen ed interpretato da Sylvester Stallone.